Factor X – edizione cilena del format televisivo The X Factor
 Factor X – edizione spagnola del format televisivo The X Factor
 El Factor X – edizione colombiana del format televisivo The X Factor

Pagine correlate 
X Factor (disambigua)